Coon Rapids är namnet på flera platser i USA:
Coon Rapids, Iowa
Coon Rapids, Minnesota